Off the record (journalistiek), het verstrekken van vertrouwelijkheden aan de pers
Off the Record, een Belgische muziekgroep